Натуральне число 571
 571 рік до нашої ери
 571 рік нашої ери